Eratoszthenész, görög epigrammaköltő
Eratoszthenész Pentatlosz, hellenisztikus matematikus, földrajztudós és csillagász